Ле-Рисе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Административный центр кантона Рисе. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10317.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к юго-востоку от Парижа, в 110 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1354 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 830 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 638 были экономически активными, 192 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 71,8 %). Из 638 активных работали 598 человек (323 мужчины и 275 женщин), безработных было 40 (24 мужчины и 16 женщин). Среди 192 неактивных 70 человек были учениками или студентами, 70 — пенсионерами, 52 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVI век). Памятник истории с 1980 года
  (XV век). Памятник истории с 1840 года
  (XVI век). Памятник истории с 1919 года
  (XVI век). Памятник истории с 1913 года
 Крытый рынок (XIX век). Памятник истории с 1980 года
 Каменный мост (1752 год). Памятник истории с 1996 года
  (XVIII век). Памятник истории с 1988 года
  (XII век). Памятник истории с 1967 года
 Дом XVII века. Памятник истории с 1943 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об